Франсуаза Том (, род. 1951 г., во Франции) — французский историк, профессор истории Сорбонского университета (Париж). Специалист по истории XX века, истории коммунизма и СССР.

Биография 
Дочь Рене Тома и Сюзанны Хельмлингер (Helmlinger)

В 1973-м окончила филологический факультет Сорбонны.

В 1973-1978 годах изучала русский язык в Москве.

В 1984 году защитила диссертацию на тему «Коммунистический новояз», которую напечатали в ряде стран отдельной монографией.

Автор книг и статей о горбачевской перестройке и посткоммунистической России.

С 1991 года преподает курс современной истории в Сорбоннском университете.

Награды 
 Памятный знак за личный вклад в развитие трансатлантических отношений Литвы и по случаю приглашения Литовской Республики в НАТО (12 февраля 2003 года, Литва).

Произведения 
 «Конец коммунизма». Пер. с фр. Т. Марусик // Издательский дом «Казаки», Киев, 1999. —  — ISBN 966-514-030-9. — ISBN 966-514-031-0

Примечания

Источники 
 Объединить Украину может только правда (интервью). Елена Чекан // Тиждень.ua, 18 июня 2010
 Демократия, которая имитируется, не имеет будущего (интервью). Анна Трегуб // Тиждень.uа, 23 января 2015
 Politique-autrement - La construction d’une fausse mémoire: l’évolution de l’historiographie russe officielle sous Poutine. Françoise Thom, , acessado em 16/04/2017.
 http://www.ceuropeens.org/interview/francoise-thom-historienne-specialiste-de-l039union-sovietique/il-ne-faut-pas-se-faire-d-i
 Beria : Le Janus du Kremlin, Paris, les Éd. du Cerf, 2013, 924 p. 
 Le jour se lève : l'héritage du totalitarisme en Europe, 1953-2005. (col. Démocratie ou totalitarisme). Sob coordenação  de Stéphane Courtois e com a colaboração de outros autores, 2006, 493 páginas,  ISBN 9782268057019

Историки Франции